Pasotti ist der Familienname folgender Personen:

 Gaétan Pasotti (1890–1950), italienischer römisch-katholischer Bischof, Salesianer Don Boscos, Missionar
 Giorgio Pasotti (* 1973), italienischer Filmschauspieler
 Marsilio Pasotti (1939–1989), italienischer Autorennfahrer